Осек (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края.

История 
В 1206 году в районе Осека началось строительство Осекского монастыря; уже в 1208 году были освящены главный алтарь и кладбище. Монастырь получил значительную собственность в виде земель и целых деревень. Под свою защиту монастырь взяли чешский король Пржемысл Отакар I и папа Иннокентий III. Монастырь быстро разрастался за счёт приобретения новых земель и нового имущества. Дальнейшее развитие города связано с дворянином Борешем Ризмбуркским из рода Храбишици. В 1240—1250 годах он построил здесь замок Ризенбург. Бореш в 1248 году встал на сторону короля Вацлава I, однако, победил Пржемысл Отакар II. В качестве мести, через год монастырь был разграблен. В экономике города XIV века главную роль играли добыча серебра и олова. Добытая руда в соответствии с договором разделялась между монастырём и Храбишицами пополам, однако при том, что монастырь процветал, дворянский род всё более и более беднел, пока полностью не пресёкся в первой половине XVI столетия.

Монастырь был сожжён и дважды разграблен гуситами. В 1640 году монастырь, а также сам город и прилегающие сёла были разграблены шведскими войсками. Облик Осека сильно меняется в XIX веке: развивается добыча бурого угля и транспорт. По данным на 1843 год здесь было 118 домов и 851 житель. В 1869—1871 годах строятся железные дороги, связавшие деревню с Хомутовым и Усти-над-Лабем. Осек получил статус города в 1872 году. В 1913 году были объединены части, известные как Старый и Новый Осек. На тот момент в городе проживали 5200 человек. Во время Второй мировой войны большинство чехов были вынуждены покинуть город, при этом население Осека сократилось с 9360 до 7700 человек.

В 1992 году монастырь Осека был возвращён цистерцианцам, а через 3 года объявлен памятником культуры. В 1996 году отмечалось 800 лет с момента создания монастыря.

География 
Расположен в Рудных горах, примерно в 8 км к западу от города Теплице и в 15 км от границы с Германией.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города  
 Официальный сайт замка Ризенбург  
 Информация о монастыре  

Города Устецкого края